Giachem Guidon (ur. 4 września 1961 w Bever) – szwajcarski biegacz narciarski. Jego największym sukcesem na igrzyskach olimpijskich jest 12. miejsce na igrzyskach w Sarajewie w biegu na 15 km. Najwyższym zajętym przez niego miejscem na mistrzostwach świata było 8. miejsce na mistrzostwach świata w Seefeld w biegu na 30 km i na mistrzostwach świata w Lahti w biegu na 15 km. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata uzyskał w sezonie 1984/1985 kiedy to zajął 8. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Jego żoną jest była norweska biegaczka Anita Moen-Guidon.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1981/1982: 47.
 sezon 1983/1984: 12.
 sezon 1984/1985: 8.
 sezon 1985/1986: 21.
 sezon 1986/1987: 32.
 sezon 1987/1988: 17.
 sezon 1988/1989: 16.
 sezon 1990/1991: 31.
 sezon 1991/1992: 53.
 sezon 1992/1993: 79.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1994
Urodzeni w 1961